Сочивковский сельсовет (; до 2000 года Стрельненский сельсовет) — административная единица на территории Ивановского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Сочивки.

Состав 
Сочивковский сельсовет включает 10 населённых пунктов:
 Березляны — деревня.
 Клещи — деревня.
 Кривица — деревня.
 Куляки — деревня.
 Новые Кленки — деревня.
 Сочивки — агрогородок.
 Староселье — деревня.
 Старые Кленки — деревня.
 Стрельно — деревня.
 Сычево — деревня.

Культура 

 Филиал традиционной культуры «Дом травника» Мотольского музея народного творчества в д. Стрельно

Примечания

Ссылки 
 Ивановский райисполком

Сельсоветы Ивановского района (Брестская область)